Apor Gábor (1851–1898) főispán, politikus, külügyi államtitkár
 Apor Gábor (1889–1969) diplomata, politikus